Brodhead (Colorado)
 Brodhead (Kentucky)
 Brodhead (Wisconsin)